Luynes kan syfta på följande:

 Charles d'Albert de Luynes – en fransk markis (1578–1621)
 Charles Philippe d'Albert de Luynes – en fransk ädling (1695–1758)
 Honoré Théodoric d'Albert de Luynes – en fransk arkeolog (1802–1867)

Geografi

Frankrike 

 Luynes, Indre-et-Loire, departementet Indre-et-Loire i regionen Centre-Val de Loire,